Messier 72 (M72), een object aan de sterrenhemel
M72-granaat
 Een verkeersweg:
 M72 (Denemarken), zie Djurslandmotorvejen